Sauvatèrra de Biarn (en francès Sauveterre-de-Béarn) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Gurrea de Gállego

Referències 

Municipis del Cantó de Sauvatèrra de Biarn